A126 (Frankrijk) - snelweg in Frankrijk
 A126 (Nigeria) - snelweg in Nigeria
 A126 (Groot-Brittannië) - snelweg in Groot-Brittannië